Japonské příjmení Sugimoto nosí více osob:

 Hiroši Sugimoto (* 1948) – japonský fotograf
 Kenjú Sugimoto (* 1992) – japonský fotbalista
 Rei Sugimoto (* 1991) – japonský sportovní lezec
 Šigeo Sugimoto (1926–2002) – japonský fotbalista

ženy
 Mika Sugimotová (* 1984) – japonská judistka

Externí odkazy 
 

Japonská příjmení